Eriocycla ghafoorianum är en flockblommig växtart som beskrevs av H.Akhani. Eriocycla ghafoorianum ingår i släktet Eriocycla och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ghafoorianum